UCI World Tour er den bedste internationale serie af landevejscykelløb. I 2020 består serien af 36 cykelløb i Europa, Nordamerika, Australien og Kina. Ved hvert løb er der et pointsystem, så der hvert år kåres en samlet vinder blandt ryttere, hold og lande. I årene 2009 og 2010 hed pointsystemet UCI World Ranking, indtil UCI i 2011 nedlagde UCI ProTour og skabte World Tour.

Status for løb på UCI World Tour (og Verdenskalenderen)  

*Aflyst

Hold 
Nuværende World Tour-hold (pr. 2020)

Vindere

Se også 
 UCI Women's World Tour

Eksterne henvisninger 

 UCI World Tours officielle hjemmeside